

Patronyme 

 Basil Bunting (1900-1985), poète moderniste anglais :
 Christopher William Bunting (1837-1896), homme politique canadien en Ontario
 Edward Bunting (1773 - 1843) est un musicien et collecteur irlandais de musique irlandaise traditionnelle pour harpe celtique ;
 Frank Bunting Black (1869 - 1945) est un homme d'affaires et un homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Heath Bunting, né en 1966, est un artiste contemporain britannique ;
 Jabez Bunting Snowball (1837-1907) est un homme d'affaires et un homme politique qui fut Lieutenant-gouverneur, député et sénateur du Nouveau-Brunswick ;
 Madeleine Bunting est une journaliste et essayiste britannique ;
 William Bunting Snowball (1865-1925) est un marchand et un homme politique canadien du Nouveau-Brunswick.